Mind – brytyjski kwartalnik filozoficzny
 Mind – szósty singel niemieckiego DJ-a i producenta – Tomcrafta, wydany w 1997